Last Christmas (canção), single de Wham!
 Last Christmas (Doctor Who), episódio da série
 Last Christmas (filme), com Emilia Clarke e Michelle Yeoh